USS Chippewa, ha sido el nombre recibido por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos en memoria de la tribu indígena Chippewa, y/o de la batalla de Chippawa de la Guerra de 1812.

 , fue una Goleta capturada a las fuerzas británicas, que posteriormente, quemaron el buque ese mismo año.

 Chippewa, fue el nombre recibido por un navío de línea de 130 cañones en construcción en los astilleros Sacketts Harbor, de Nueva York, tras la firma del contrato el 15 de diciembre de 1814, pero el buque, no llegó a botarse, incompleto, fue vendido el 1 de noviembre de 1833.

 , fue un bergantín a las órdenes del comodoro Oliver Perry. El buque, encalló en Bahamas y se hundió el 12 de diciembre de 1816.

 , fue un cañonero de hélice propulsado mediante máquina de vapor con casco de madera botado en 1861 y activo durante la Guerra de Secesión. Fue vendido en 1865.

 , fue un remolcador oceánico o de altura dado de alta en 1943, y de baja en 1947. Fue hundido en 1990 en Florida para servir como arrecife artificial.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos